Рихард Стеглик (; 22 июня 1984, Скалица) — словацкий хоккеист, защитник. Воспитанник клуба ХК 36. В настоящее время является игроком клуба «Оцеларжи», выступающего в чешской экстралиге.

Карьера 
Рихард Стеглик начал свою профессиональную карьеру в 2000 году в составе родного клуба ХК 36, выступая до этого за его фарм-клуб. Дебютировав во взрослом хоккее в 16 лет, за 2 года Рихард провёл 86 матчей, в которых он набрал 3 (2+1) очка, после чего принял решение отправиться в Северную Америку. В 2003 году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 76 номером клубом «Нэшвилл Предэйторз».

В 2004 году, после двух успешных лет, проведённых в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, Стеглик вернулся в родной клуб, однако сезон он завершил, выступая уже за «Дуклу». Перед началом сезона 2005/06 Рихард подписал контракт с пражской «Спартой», в составе которой он дважды становился победителем чешского первенства, а также выходил в финал Кубка европейских чемпионов.

28 мая 2007 года, сразу после того, как ему не удалось пробиться в состав московского «Спартака», Стеглик предпринял вторую попытку закрепиться в североамериканском хоккее, подписав контракт с фарм-клубом «Анахайма» «Милуоки Эдмиралс», однако, проведя лишь 14 матчей за океаном, он вернулся назад в «Спарту». 6 мая 2008 года Рихард перешёл в другой клуб Чешской экстралиги «Витковице», с которым в 2010 году стал серебряным призёром турнира.

17 июня 2010 года Стеглик заключил соглашение с клубом «Комета», в составе которой в сезоне 2010/11 стал самым результативным защитником Экстралиги, забросив 13 шайб, сразу после чего, 24 июня 2011 года он подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Тем не менее, проведя в составе российского клуба 25 игр, и набрав 5 (4+1) очков, 30 декабря Рихард покинул «Салават Юлаев» по обоюдному согласию сторон.

8 января 2012 года Стеглик стал игроком мытищинского «Атланта»

Международная 
В составе сборной Словакии Рихард Стеглик принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2001 и 2002 годов, на последнем из которых он вошёл в символическую сборную турнира, а также на трёх подряд молодёжных первенствах планеты (2002, 2003, 2004). На взрослом уровне Рихард был членом сборной Словакии на чемпионатах мира 2006 и 2007 годов, на которых он набрал 1 (0+1) очко в 13 проведённых матчах.

Достижения 
 Член символической сборной юниорского чемпионата мира 2002.
 Чемпион Чехии (2): 2006, 2007.
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2010.
 Лучший снайпер чемпионата Чехии среди защитников 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 24 августа 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки «Шербрук Касторс»
Игроки «Льюистон Мэйниэкс»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»